Тамзара (арм. Թամզարա, греч. Τάμζαρα) или Танзара (арм. Թանզարա) — армянская и понтийская греческая народная песня-пляска. Известна также как Батола (арм. Բատոլա) или Патула (греч. Πατούλα).

Этимология 

Название танца происходит от названия ранее армянонаселённого одноимённого села Тамзара в Турции (ил Сивас, район Шебинкарахисар).

Исполнение танца 
Существуют разные варианты армянской песни-пляски с музыкальными размерами 4/4, 5/4, 7/8, 9/8. Они были записаны этнографами у жителей Алашкерта, Сасуна, Васпуракана, Севана, Агина, Талина, Артика, Александрополя (Гюмри), Карса и Амшена. Понтийская греческая разновидность имеет музыкальный размер 9/8.

В 1930-х годах 17 вариантов армянской Тамзара были записаны известным этнографом Србуи Лисициан. Танец был также записан В. Аристакесяном.

Слова 
Բատոլա ջան, բատոլա,
Շաքար, շարբաթ, բատոլա:
Բատոլա ջան, բատոլա,
Շաքար, շարբաթ, բատոլա:

Սարերը կապույտ ծաղիկ,
Բատոլա ջան, բատոլա,
Քո յարը մաղիկ-մաղիկ,
Շաքար, շարբաթ, բատոլա:

Սարի կատարը նով է,
Բատոլա ջան, բատոլա,
Յարդ քեզնից խռով է,
Շաքար, շարբաթ, բատոլա:
(«Батола», сборник «Армянские народные песни и танцы» Татула Алтуняна, Ереван, 1958)

Примечания

Литература 
 Лисициан С.С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа, т. 1. Ереван, 1958.
 Армянские народные песни и пляски / составитель Татул Алтунян. — Ереван: Армянское государственное издательство (Айпетаран), 1958.

Танцы по алфавиту
Армянские народные танцы
Культура Армении
Народные танцы